Ferrari 599 kan verwijzen naar:
Ferrari 599 GTB Fiorano, een auto van Ferrari
Ferrari 599XX, een raceauto van Ferrari
Ferrari 599 GTO, een auto van Ferrari